Il singolare del torneo di tennis Houston Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Eddie Dibbs 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 José Higueras (quarti di finale)
 Harold Solomon (secondo turno)
 Eddie Dibbs (finale)
 Assente

 Manuel Orantes (primo turno)
 Ivan Lendl (campione)
 Vijay Amritraj (primo turno)
 Eliot Teltscher (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Houston Open 1980